Рід — ряд поколінь, що походять від одного предка.
 Етнологічна спільнота. Форма спільності людей за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об'єднання кровних родичів.
 Усі родичі, рідні; родина, рідня (збірне значення).
 Уживається на позначення належності за народженням до якої-небудь соціальної групи, національності і т. ін.
 Яка-небудь порода (рідко).
 З (від) роду в рід — у всіх поколіннях; з покоління в покоління, від батьків до дітей.
 Родом звідки, хто — уживається для визначення місця народження, національності, фаху і т. ін. кого-небудь.
 Рід (вид, тип) — вид, тип чого-небудь.
 Рід — застарілий синонім слова жанр
 Рід військ — категорія військ, що мають однакове основне озброєння та однакове бойове призначення.
 Свого роду — своєрідний, певною мірою.
 Такого роду — подібний до кого-, чого-небудь.
 Усякого (різного) роду — різноманітний, всілякий.
 Рід — у біології — група тварин або рослин, що об'єднує близькоспоріднені види.
 Рід (логіка) — поняття, що охоплює низку менш загальних, видових понять.
 Рід (мовознавство) — граматична категорія, властива іменникові багатьох мов.
 Рід — первісний бог давніх слов'ян.

Прізвище 

Рід () — прізвище британського походження, поширене переважно в англомовних країнах.
Відомі носії:
 А. К. Рід (; 1926—2004) — американський блюзовий саксофоніст.
 Алекс Рід (;  1980) — англійська актриса.
 Девід Рід (;  1973) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1996).
 Дерек Рід (; 1927—2006) — англійський міколог, один з найвпливовіших мікологів XX століття.
 Едвард Джеймс Рід (; 1830—1906) — британський конструктор кораблів, письменник, політик і залізничний магнат.
 Джек Рід (;  1949) — американський політик.
 Джиммі Рід (; 1925—1976) — американський блюзовий співак, гітарист, автор пісень.
 Джон Рід (; 1887—1920) — американський журналіст, один із засновників Комуністичної партії США.
 Джордж Рід — ім'я кількох осіб:
 Джордж Рід (; 1733—1798) — державний діяч США, один з підписантів Декларації Незалежності
 Джордж Рід (; 1845—1918) — австралійський політичний діяч
 Дін Рід (; 1938—1986) — американський співак, кіноактор, кінорежисер і громадський діяч.
 Дон Рід (баскетболіст) (;  1973) — американський баскетболіст, форвард.
 Елеанор Мері Рід (; 1860—1953) — британська вчена, палеоботанік.
 Кіт Рід (; 1932—2017) — американська письменниця.
 Клемент Рід (; 1853—1916) — британський геолог та палеоботанік.
 Лула Рід (; 1921—2008) — американська ритм-енд-блюзова співачка.
 Мама Рід (, уроджена — Мері Лі Рід, ) — американська блюзова бек-вокалістка і авторка пісень; дружина Джиммі Ріда.
 Норман Рід (; 1931—1994) — новозеландський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1956).
 Олівер Рід (; 1938—1999) — британський актор.
 Тара Д. Рід (;  1975) — американська кіноакторка, знімалася у фільмах «Великий Лебовскі», «Міські легенди», «Американський пиріг», «Американський пиріг 2» та ін.
 Томас Майн Рід (; 1818—1883) — ірландський письменник.
 Філіп Вільям Рід (;  1939) — британський мотогонщик, семиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів.
 Гейда Рід (, уроджена — Гейда Рун Сігюрдардоуттір, ;  1988) — ісландська акторка.

Топонім

Рід — місто, штат Арканзас
 Рід Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсільванія

 Рід — місто, штат Вісконсин
 Рід — переписна місцевість, штат Меріленд

Рід — громада в кантоні Вале
 Рід-бай-Керцерс — громада в кантоні Фрібур
 Рід-Бріг — громада в кантоні Вале

Джерела 
 

Англійські прізвища